Albrecht Pruský (Fridrich Vilém Mikuláš Albrecht; 8. května 1837, Berlín – 13. září 1906, Kamieniec Ząbkowicki) byl pruský princ, generál polní maršál, od roku 1883 velmistr řádu johanitů a od roku 1885 regent brunšvického vévodství.

Život 
Princ Albrecht se narodil v Berlíně jako syn prince Albrechta Pruského a jeho manželky Marianny, dcery nizozemského krále Viléma I. Jeho otec byl mladším bratrem pruského krále Fridricha Viléma IV. a německého císaře Viléma I.

V roce 1847 vstoupil Albrecht do armády, sloužil v prusko-dánské válce a účastnil se bitev u České Skalice, u Schweinschädelu a u Hradce Králové během prusko-rakouské války. Během prusko-francouzské války v roce 1870 velel strážní jezdecké brigádě v bitvě u Gravelotte a u Sedanu. Po pádu druhého císařství byl podřízený Edwina Freiherra von Manteuffel v bojích u Bapaume a u St. Quentin. V roce 1874 se stal velitelem X. sboru rozmístěného v Hannoveru. V roce 1883 se stal po svém strýci Karlovi Pruském velmistrem řádu johanitů.

V roce 1885 byl vybrán za regenta Brunšvického vévodství, poté co německý kancléř Otto von Bismarck zbavil Ernesta Augusta Hannoverského úřadu. Po přijetí regentství bydlel Albrecht s manželkou hlavně v Brunšviku, Berlíně a Kamenci.

Princ Albrecht zemřel na zámku v Kamieniec Ząbkowicki 13. září 1906 ve věku 69 let. Pohřben byl v mauzoleu auf dem Hutberge v parku zámku Kamenz.

Manželství a potomci 
9. dubna 1873 se pětatřicetiletý princ v Berlíně oženil s o sedmnáct let mladší princeznou Marií, jedinou dcerou vévody Arnošta I. Sasko-Altenburského a jeho manželky Anežky Anhaltsko-Desavské. Manželství Albrechtových rodičů bylo nešťastné a skončilo rozvodem. Jeho rozhodnutí počkat na ženitbu do 36 let, je považováno za odraz manželské situace jeho rodičů. Měli spolu tři syny:

 Fridrich Jindřich Pruský (15. dubna 1874 – 13. listopadu 1940), zemřel svobodný a bezdětný
 Jáchym Albrecht Pruský (27. září 1876 – 24. října 1939),
 ⚭ 1909 baronka Marie Blich-Sulzer (16. října 1876 – 9. listopadu 1919)
 ⚭ 1920 Karoline Cornelia Stockhammer (5. září 1891 – 17. října 1952), rozvedli se v roce 1936
 Fridrich Vilém Pruský (12. července 1880 – 9. března 1925), ⚭ 1910 Agáta z Hohenlohe-Schillingsfürstu (24. července 1888 – 12. prosince 1960)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 8. května
Narození v roce 1837
Narození v Berlíně
Úmrtí 13. září
Úmrtí v roce 1906
Úmrtí v Dolnoslezském vojvodství
Pruští maršálové
Hohenzollernové
Osobnosti prusko-rakouské války
Osobnosti prusko-francouzské války
Pruští princové
Regenti
Nositelé Řádu červené orlice
Nositelé Královského hohenzollernského domácího řádu
Nositelé Pour le Mérite
Nositelé Železného kříže
Nositelé Řádu zähringenského lva
Nositelé Vojenského záslužného řádu Karla Fridricha
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu Ludvíkova
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Nositelé Domácího a záslužného řádu vévody Petra Fridricha Ludvíka
Nositelé Řádu bílého sokola
Nositelé Řádu württemberské koruny
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Nositelé Vojenského řádu Vilémova
Nositelé Řádu nizozemského lva
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
Nositelé Nejctihodnějšího řádu sv. Jana Jeruzalémského
Nositelé Řádu Jindřicha Lva
Muži